Hardcore (pornografie), een harde vorm van pornografie
 Hooliganisme, waarbij hardcore naar de harde kern van voetbalsupporters verwijst

Muziek:
 Hardcore house, ook wel gabberhouse of gabber genoemd
 Hardcore rap, een stroming binnen de hiphop
 Hardcore punk, een vorm van gitaarmuziek, met raakvlakken met punk en heavy metal

Film:
 Hardcore (1979), een misdaadfilm van regisseur Paul Schrader